Brightlingsea Regent FC (celým názvem: Brightlingsea Regent Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Brightlingsea v nemetropolitním hrabství Essex. Založen byl v roce 2005 po fúzi klubů Brightlingsea United FC a Regent Park Rangers FC. Od sezóny 2017/18 hraje v Isthmian League Premier Division (7. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená a černá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu North Road s kapacitou 1 000 diváků.

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 1. předkolo: 2014/15, 2016/17, 2017/18
 FA Trophy
 2. předkolo: 2016/17
 FA Vase
 5. kolo: 2013/14

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 2011–2013: Eastern Counties League (Division One)
 2013–2014: Eastern Counties League (Premier Division)
 2014–2017: Isthmian League (Division One North)
 2017– : Isthmian League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2005
Sport v Essexu